Вирхилио Барко Варгас (; , Кукута, департамент Норте-де-Сантандер, Колумбия — , Богота, Колумбия) — президент Колумбии с 7 августа 1986 по 7 августа 1990. Член Колумбийской либеральной партии.

Биография 
Родился в семье крупного землевладельца.
Изучал строительство в Национальном университете Колумбии, в 1943 году был избран в городской совет Дурании (англ.) (департамент Северный Сантандер). Во время Ла Виоленсии эмигрировал в США, где окончил Бостонский университет по специальности «экономика» и Массачусетский технологический институт. Бакалавр технических наук, по профессии — инженер.

В 1954 году вернулся в Колумбию, вступил в Либеральную партию, в 1958 году был избран в Сенат и занял пост министра общественных работ. В 1961 году был назначен послом в Великобритании, в 1962 году вновь был избран сенатором. Некоторое время был министром финансов и сельского хозяйства (1963—1969) при президенте Гильермо Леоне Валенсии. В 1966—69 годах был мэром Боготы.

В 1969—1974 годах был одним из директоров Всемирного банка. В 1977—1980 годах посол в США и на Багамских островах по совместительству. В 1980 году подал в отставку в связи с решением выдвинуться на пост президента на выборах 1982 года, однако снял свою кандидатуру в пользу бывшего президента А. Лопеса Микельсена, который позже потерпел поражение.

10 августа 1985 года стал председателем Либеральной партии. Выставил свою кандидатуру на президентских выборах 1986 года, получил 4 214 510 (58,29 %) голосов против 2 588 050 (35,79 %) голосов у кандидата от консерваторов Альваро Гомеса Уртадо.

Считался центристом в партии, занимал умеренно-реформистскую позицию. Во время президентства проводил программы по борьбе с бедностью, вёл непоследовательную экономическую политику, начал мирные переговоры с леворадикальными повстанцами и пытался остановить рост наркобизнеса. В 1990—92 годах повторно был послом в Великобритании.

Автор книг «Борьба партий и международная политика», «Борьба с бедностью», «На пути к новой Колумбии: либерализм, социальная демократия и перемены» и других работ о политическом и экономическом положении страны.

Имел четверых детей. Его дочь, Каролина Барко Исаксон, была министром иностранных дел Колумбии в 2002—2006 годах и послом в США в 2006—2010 годах.

Похоронен на Центральном кладбище Боготы.

Выпускники Национального университета Колумбии
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Выпускники Бостонского университета
Члены Колумбийской либеральной партии
Сенаторы Колумбии
Мэры Боготы
Министры финансов Колумбии
Послы Колумбии в Великобритании‎
Послы Колумбии в США‎
Умершие от болезни Альцгеймера
Похороненные на Центральном кладбище Боготы